

Населені пункти та їхні частини

 Юрковиці — село в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Юрковиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юрковиці — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юрковиці — частина міста Любавка в Каменноґурському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки